Der Begriff Magdeburger Hafen steht für:

 ein Hafenbecken in Hamburg siehe Liste Hamburger Hafenanlagen
 Hafen Magdeburg
 dessen Betreiber Magdeburger Hafen GmbH